Opzij (Herman van Veen), single van Herman van Veen
 Opzij (tijdschrift), Nederlands maandblad
 Opzij Literatuurprijs, voorheen de Annie Romeinprijs
 Stichting Opzij, Nederlandse stichting